Двадцать первый сезон женской сборной России по футболу.

Сборная в четвёртый раз завоевала право участвовать в финальной части Чемпионат Европы по футболу среди женщин.

Рейтинг ФИФА

⚠ С 2003 года ФИФА начала публиковать рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Тренеры

В 2012 году в сборной продолжилась тренерская чехарда. Фарид Бенстити в июле оставил пост по личным причинам и вернулся во Францию. С июля по октябрь исполняющим обязанности главного тренера был Владимир Антонов. 18 октября главным тренером назначен Сергей Лаврентьев.

Матчи

Матчи женской сборной России по футболу в 2012.

Официальные матчи

 Легенда

Игры и голы

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=8style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники
Примечания